Первый дивизион Мальты 1924/1925 () — 14-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив официального сайта лиги
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1924/1925
Мальта
Мальта
1924 год на Мальте
1925 год на Мальте